Die Handball-Bundesliga 2011/12 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Toyota Handball-Bundesliga 2011/12) war die 34. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 46. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 3. September 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 2. Juni 2012.

18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2012. Aufsteiger zur neuen Saison waren Eintracht Hildesheim, der Bergische HC 06 und der TV 05/07 Hüttenberg. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 38. Mal statt.

Deutscher Meister 2012 wurde zum 17. Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel. Erstmals in der Geschichte der Bundesliga gelang es einem Verein dabei, die Saison ohne Punktverlust abzuschließen.

Seit dieser Saison stiegen die drei letztplatzierten Vereine der Abschlusstabelle direkt in die 2. Bundesliga ab. Dies waren der Bergische HC 06, der TV 05/07 Hüttenberg und Eintracht Hildesheim.

In 306 Spielen fiel mit insgesamt 17.274 Toren (ø 56,5 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,1 Tor weniger als in der Saison 2010/11. Dabei gab es 170 Heimsiege, 22 Unentschieden und 114 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichneten die Füchse Berlin am 24. Spieltag mit 36:18 gegen Eintracht Hildesheim. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 22. Spieltag die Mannschaft des THW Kiel mit 24:43 bei der TSV Hannover-Burgdorf. Das torreichste Spiel fand am 31. Spieltag zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel statt und endete 34:38. Das waren 15 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Der THW Kiel stand im gesamten Verlauf der Saison an der Tabellenspitze. Torschützenkönig wurde mit 247/84 erzielten Toren Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen.

Den zum 38. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des THW Kiel.

Acht deutsche Teams traten außerdem in europäischen Wettbewerben an. Der THW Kiel gewann die EHF Champions League 2011/12, die SG Flensburg-Handewitt sicherte sich den EHF-Europapokal der Pokalsieger 2011/12 und Frisch Auf Göppingen gewann wie in der vergangenen Saison den EHF-Pokal 2011/12.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

*Wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Spielers Andrej Klimovets von der HSG Wetzlar wurde die Begegnung gegen Frisch Auf Göppingen laut Urteil des DHB-Bundesgerichtes mit 0:0 Toren für die HSG Wetzlar als verloren gewertet.

Torschützenliste

Bester 7 m Werfer

Strafenliste

Paradenliste

Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2011/12 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale am 6. Mai 2012 in der O2 World in Hamburg vor 13.056 Zuschauern die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 33:31 (15:15).

All-Star-Game

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Statistiken der Handball-Bundesliga zur Saison 2011/12
 Bundesliga Männer 2011/12

Einzelnachweise 

2011
Handballsaison 2011/12